Philipp Raimund (ur. 23 czerwca 2000 w Göppingen) – niemiecki skoczek narciarski, reprezentant klubu SC Oberstdorf. Drużynowy medalista mistrzostw świata juniorów z 2018, 2019 i 2020. Medalista mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
W styczniu 2017 w swoim pierwszym starcie w FIS Cup zajął 7. miejsce na skoczni w Zakopanem. W sierpniu 2017 zadebiutował w Letnim Pucharze Kontynentalnym, zajmując lokaty poza najlepszą trzydziestką. Wystąpił na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2018, na których zajął 9. miejsce indywidualnie, a w konkursie drużynowym zdobył złoty medal. 4 marca 2018 w Renie, w swoim drugim starcie w zimowej edycji Pucharu Kontynentalnego zdobył pierwsze punkty tego cyklu, zajmując 21. miejsce. Na Mistrzostwach Świata Juniorów 2019 ponownie zdobył złoty medal w drużynie męskiej, a indywidualnie zajął 14. pozycję.

W sierpniu 2019 zajął 3. miejsce w konkursie Letniego Pucharu Kontynentalnego w Wiśle, a we wrześniu był 2. w Lillehammer. W zimowej edycji cyklu w sezonie 2019/2020 najwyżej klasyfikowany był na 7. pozycji, w grudniu w Ruce. 29 grudnia 2019 zadebiutował w Pucharze Świata, zajmując 34. miejsce w zawodach w Oberstdorfie rozgrywanych w ramach 68. Turnieju Czterech Skoczni. Na Mistrzostwach Świata Juniorów 2020 zdobył brązowy medal w drużynie męskiej. Indywidualnie był 7., a w drużynie mieszanej zajął 4. lokatę.

W sezonie 2020/2021 w zawodach Pucharu Kontynentalnego najwyżej sklasyfikowany był na 5. miejscu, w styczniu 2021 w Innsbrucku. W Letnim Pucharze Kontynentalnym 2021 dwukrotnie zajął 3. miejsce, a w ramach Pucharu Kontynentalnego 2021/2022 raz był drugi i dwa razy trzeci. 22 stycznia 2022 zajął 27. pozycję w zawodach Pucharu Świata w Titisee-Neustadt, dzięki czemu zdobył pierwsze w karierze punkty tego cyklu. Dzień później zajął 19. miejsce.

Reprezentując Bawarię zdobywał medale mistrzostw Niemiec w zawodach drużynowych: w 2018 oraz 2021 złoty, a w 2020 srebrny.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty P. Raimunda na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata 
stan na 18 lutego 2023

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata 
stan na 15 stycznia 2023

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Titisee-Neustadt Five

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan na 8 stycznia 2023

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Letniego Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2022

Puchar Beskidów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Niemieccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 2000